Generations (Gary Burton), muziekalbum
 Generations (Journey), nummer van Journey
 Generations (televisieserie), Amerikaanse televisieserie